«Большое золото мистера Гринвуда» — советский художественный фильм режиссёра Игоря Резникова. Боевик с элементами триллера. Советский Союз, Свердловская киностудия, 1991 год.

Сюжет 
В Сибири известна легенда о неком мистере Гринвуде, охотнике с Аляски. После революции 1917 года он вынужден был уйти из этих мест, оставив после себя где-то в тайге клад с золотом. Легенда будоражит умы как местных жителей, так и приезжих золотоискателей — клад пытались найти многие, но безуспешно.

В начале 1990-х годов в эти края приезжают трое — два москвича и их проводник из здешних мест. На этот раз искатели золота тщательно подготовились, к тому же у них есть карта. К удивлению проводника группа находит в месте, обозначенном на плане, сокровища, но там не только золото, но и оружие и боеприпасы. Золотоискатели оказываются не одиноки в своих поисках — их преследуют бандиты.

В ролях 
 Владимир Борисов — Леонид Пантелеев
 Александр Яковлев — Максимыч
 Иван Агафонов — Олег Петрович
 Александр Буреев — Агеич
 Елена Люкшинова — Вера
 Маргарита Макарова — Вика
 Анатолий Мамбетов — бандит
 Дмитрий Козлов

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Геннадий Бокарев
 Режиссёр: Игорь Резников
 Оператор: Сергей Гаврилов
 Художник: Сергей Перцев
 Звукорежиссёр: Борис Ефимов
 Музыка в фильме: группа «Апрельский марш»

Технические данные 
 Советский Союз, 1991 год
 Свердловская к/ст, ТО «Евразия»
 Триллер, приключенческий фильм, боевик
 Цветной, 69-70 минут
 Оригинальный язык — русский

Ссылки 
 

Фильмы СССР 1991 года
Приключенческие фильмы СССР
Фильмы-боевики СССР
Фильмы-триллеры СССР
Фильмы Свердловской киностудии
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях